Кубок Футбольної ліги 1989–1990 — 30-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге поспіль здобув Ноттінгем Форест.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/29 серпня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/28 серпня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/29 серпня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22/30 серпня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня/5 вересня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/29 серпня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/30 серпня 1989

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня/4 жовтня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня/3 жовтня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня/4 жовтня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/2 жовтня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/3 жовтня 1989

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/4 жовтня 1989

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 1989

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 1989

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 листопада 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1989

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 1989

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 1990

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 1990

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 1990

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 1990

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 1990

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 лютого 1990

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 лютого/7 березня 1990

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1989–1990
1989 у футболі
1990 у футболі
1989 в англійському спорті
1990 в англійському спорті